Puchaty ogród (Fluffy Gardens, 2007) – serial animowany produkcji irlandzkiej z 2007 roku. Emitowany był na kanale JimJam i Polsat JimJam od 1 lutego 2010. Zawiera 40 odcinków.

Fabuła 
Akcja serialu dzieje się w ogrodzie. Bohaterowie (np. kot Paolo, szczeniak Reg, krówka Coleen, zebra Max, słoń Tooty, kucyk Mavis i inni) przeżywają wiele zabawnych przygód.

Bohaterowie 
 Reg - mały brązowy szczeniak, jest wesoły.
 Trąbek - słoń.
 Kacper - czerwony kot, jego najlepszym przyjacielem jest Reg.
 Pani Owieczka - owca.
 Karolina - fioletowa klacz.
 Grzegorz - marudny labrador, nie cierpi wszystkiego.
 Poziomka - nietoperzyca.
 Pan Johnson - miś panda.
 Fudge i Lily - kotki bliźniaczki.
 Lola - komarzyca.
 Reks - różowy prosiaczek.
 Pan Zebra - zebra.
 Maryla - brązowa mysz.

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 

Irlandzkie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2007
Seriale telewizyjne zakończone w 2009